Гермак — прізвище.

Відомі носії 
 Гермак Лука Павлович (1890—1938) — учасник національно-визвольних змагань.
 Гермак Петро Йосипович (1918—1941) — учасник національно-визвольних змагань.
 Гермак Роман Романович (1943—1995) — український художник.